Amt Schönecken steht für:
 ein historisches Amt im Kurfürstentum Trier, siehe Amt Schönecken (Kurtrier)
 eine historische Verwaltungseinheit im Landkreis Prüm, siehe Amt Schönecken (Kreis Prüm)